Flamingokvintetten 17 med undertiteln Flickan Från Heidelberg, är ett album av dansbandet Flamingokvintetten, släppt 1986.

Låtlista

Sida A
Flickan från Heidelberg
En plats i mitt liv
Flickan på vinden
En oslipad pärla i sanden
En liten silverfågel
Etthundra mil från dig
Cheerio

Sida B
De tio gyllene åren
Marknadsrosen
Tycker om dig
Smultron och tång
Skynda dig hem
Dina hemliga sånger

Album av Flamingokvintetten
Musikalbum 1986
Svenskspråkiga musikalbum